Schoner bezeichnet
 einen Segelschiffstyp, siehe Schoner
 eine Schutzdecke, zum Beispiel einen Matratzenschoner, siehe Matratze#Hygiene_und_Haltbarkeit
 einen Teil einer Schutzkleidung, zum Beispiel die Ellenbogenschoner (siehe Protektor (Schutzausrüstung))
 als Kurzbezeichnung einen Bildschirmschoner
 beim Golfsport einen Spieler, der trotz verbesserter Spielstärke diese nicht bei Turnieren unter Beweis stellt, um sein Handicap "zu schonen", siehe Handicap (Golf)
 eine Schutzkappe, für die Zehen im Spitzenschuh
 ein Bewohner der schwedischen Region Schonen
 Schoner (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Schoner ist der Familienname folgender Personen:
 Engelbert Schoner (1906–1977), Tier- und Pflanzenmaler
 Herbert Schoner (1939–1971), deutscher Polizeibeamter und Terror-Opfer
 Viktor Schoner (* 1974), deutscher Opernintendant
 Wilhelm Schoner (* 1935), deutscher Biochemiker

Siehe auch: